100% (álbum de Kelly Key) - álbum de Kelly Key
100% (canção de Mariah Carey)
Cem por Cento - grupo de pagode
100% Calypso - álbum da banda Calypso

Desambiguações de música